Saulnières (Eure-et-Loir)
Saulnières (Ille-et-Vilaine)

Desambiguações de topônimos